Луганское высшее военное авиационное училище штурманов (ЛВВАУШ, ) — военное учебное заведение, осуществлявшее подготовку лётного состава и офицеров боевого управления авиационных частей Вооружённых Сил СССР, а впоследствии ВС Украины.

История 

Создана 16 октября 1930 года. Первый выпуск состоялся осенью 1931 года, выпущено 130 лётчиков. 16 января 1934 года 11-й школе лётчиков было присвоено имя Пролетариата Донбасса.

Со второй половины 1938 года 11-я военная школа пилотов стала называться Ворошиловградской военной авиационной школой (ВВАШ). С мая 1940 года в школе была также организована ещё и подготовка стрелков-радистов в количестве 250 человек. В феврале 1941 года школа стала называться Ворошиловградская военная авиационная школа пилотов (ВВАШП) имени Пролетариата Донбасса. В школе было увеличено количество курсантов по специальности «бомбардировщик». В мае 1941 года выпуск ВВАШП составил 956 человек.

К осени 1941 года на аэродроме школы появилась авиация действующей армии. В октябре было принято решение о перебазировании школы в город Уральск (Казахская ССР). В мае 1942 года в школу прибыли самолёты ИЛ-2 и в августе школа дала фронту первых лётчиков-штурмовиков. В 1943 году школу окончило 550 лётчиков-штурмовиков. В апреле 1946 года школа вернулась на прежнее место в город Луганск

В 1947 году школа сменила название и стала называться Ворошиловградской военной школой лётчиков. Срок обучения в школе стал составлять три года. В августе 1950 года состоялся первый выпуск курсантов, которые учились по новой трёхгодичной программе обучения. Просуществовала школа лётчиков в таком виде до 1953 года. В 1953 году военная школа лётчиков в городе Луганске была преобразована в училище — Ворошиловградское военное авиационное училище лётчиков (ВВАУЛ). В связи с сокращением ВВС училище лётчиков в 1960 году было расформировано.

На аэродроме расположился вертолётный центр (Ми-4 и Ми-6). В середине 60-х гг. вертолётный центр перевели в Воронеж и его место занял полк Харьковского ВВАУЛ на учебно-тренировочных самолёт L-29 Дельфин, который базировался в Луганске до середины 1967 года.

9 сентября 1966 года — дата основания Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов имени Пролетариата Донбасса. Решение Главкома ВВС о создании ВУЗа было продиктовано необходимостью создания второго авиационного училища штурманов в центре страны, так как единственное училище штурманов находилось в Челябинске. Выбор пал на Украину, на город Ворошиловград. На базе школы военных пилотов и было создано училище. При этом, переименовывать школу не стали. Летом 1967 года был проведён первый набор курсантов в училище, первый выпуск Луганское ВВАУШ произвело в 1968 году в составе 41 выпускника, переведённых из Челябинского ВВАКУШ осенью 1967 года по специализации «штурманы военно-транспортной авиации (ВТА)».

В 1969—1970 гг. в училище также выпускались курсанты 4-го курса Челябинского ВВАКУШ профиля ВТА, в количестве 43 и 48 человек соответственно. В период 1969—1971 гг. в училище проводилась ускоренная подготовка штурманского состава из младших лейтенантов, призванных из запаса и прошедших в аэроклубах ДОСААФ подготовку по программе первоначального лётного обучения. Выпускались штурманы-техники со средним образованием.

В 1969 году, по обращению командования училища в обком КПСС, училищу, как правопреемнику Луганской военной школы пилотов, присвоено имя «Пролетариата Донбасса».

С 1971 года осуществляется выпуск курсантов, которые отучились четыре года непосредственно в ВВВАУШ. Обучение в училище осуществлялось по четырём профилям:
 военно-транспортная авиация,
 морская ракетоносная авиация,
 противолодочная авиация,
 офицер боевого управления

В 1990 году училище было переименовано в Луганское. В начале 1991 года, как результат процесса распада СССР, училище передано в состав ВВС Украины. В 1993 году на базе Луганского ВВАУШ был сформирован лицей МО Украины, который впоследствии переподчинили местным властям. Последний выпуск офицеров училище произвело в 1996 году, а 16 июля 1997 года было официально ликвидировано.

Наименования 
В литературе упоминается как:
 11-я военная школа летчиков;
 11-я военная школа лётчиков имени Пролетариата Донбасса;
 Ворошиловградская военная авиационная школа пилотов (06.1938 г.);
 Ворошиловградская военная авиационная школа пилотов имени Пролетариата Донбасса (02.1941 г.);
 Ворошиловградская школа военных лётчиков имени Пролетариата Донбасса;
 Ворошиловградская военная авиационная школа лётчиков имени Пролетариата Донбасса;
 Ворошиловградское военное авиационное училище лётчиков имени Пролетариата Донбасса;
 Ворошиловградское высшее военное авиационное училище штурманов имени Пролетариата Донбасса;
 Луганское высшее военное авиационное училище штурманов имени Пролетариата Донбасса.

Начальники школы (училища) 
 Стойлов Алексей Георгиевич (Стоилов Ангел Генов), 1930—1938 годы, комдив;
 Златоцветов Авраам Ефимович, комбриг  — с апреля 1940 года по январь 1941 года;
 Кравцов Александр Михайлович — с января 1942—1945, генерал-майор авиации;
 Карпов Пётр — 1947—1956, полковник;
 Аблазов Иван Степанович, 1956—1959, полковник;
  Карасёв Александр Никитович, с сентября 1959 года — по декабрь 1960 года, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации;
 Архипенко Николай, 1960—1964, генерал-майор авиации;
  Лашин Михаил Афанасьевич, 1966—1974 годы, Герой Советского Союза, заслуженный военный штурман СССР, генерал-майор авиации;
 Матросов Михаил Васильевич, 1974—1979, Заслуженный военный лётчик СССР, генерал-майор авиации;
 Марченко Юрий М., с 1979 года — по 24.05.1984, Заслуженный военный лётчик СССР, генерал-майор авиации, погиб в авиационной катастрофе самолёта Ту-134Ш 46-го уап;
 Рыбакин Михаил Петрович, с июня 1984 по 1996 год, Заслуженный военный лётчик СССР, генерал-майор авиации.

Подготовка лётчиков для ВВС Красной армии 

До 1967 года училище выпускало лётчиков, с 1967 года начало выпускать штурманов для ВВС СССР.

Известные выпускники

Герои Советского Союза 
   Дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Береговой Георгий Тимофеевич
   Дважды Герой Советского Союза маршал авиации Ефимов Александр Николаевич
   Дважды Герой Советского Союза полковник Зайцев Василий Александрович
  Дважды Герой Советского Союза Михайличенко Иван Харлампович
  Дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Молодчий Александр Игнатьевич
  Дважды Герой Советского Союза  Недбайло Анатолий Константинович
  Дважды Герой Советского Союза Степанищев Михаил Тихонович
  Дважды Герой Советского Союза Семейко Николай Илларионович
   Дважды Герой Советского Союза генерал-полковник авиации Хрюкин Тимофей Тимофеевич
  Герой Советского Союза капитан Гастелло, Николай Францевич
  Герой Советского Союза майор Даньщин, Сергей Петрович
  Герой Советского Союза капитан Лоханов, Алексей Александрович
  Решетников Василий Васильевич, генерал-полковник авиации, командующий дальней авиацией СССР с 1969 по 1980 годы. 23 декабря 2019 года исполнилось 100 лет. Последний из ныне живущих героев, воевавших на Ил-4.
  Герой Советского Союза майор Чапчахов, Лазарь Сергеевич
  Герой Советского Союза капитан Васильев, Василий Васильевич

Герои России 
  Герой России майор Гречаник Владимир Павлович]
  Герой России полковник Письменный Владимир Леонидович
  Герой России капитан Кирьянов Александр Владимирович
  Герой России майор Ярошенко Александр Сергеевич
  Герой России Никишин, Владимир Николаевич

См. также 
 Потери авиации в ходе вооружённого конфликта на востоке Украины

Примечания

Ссылки 
 Список военно-учебных заведений РККА СССР
 Список военно-учебных заведений ВС СССР
 vvvaush.org — ВВАУШ
 Ворошиловградское ВВАУШ на сайте airforce.su
 Все ВВАУЛ

Военные высшие учебные заведения СССР
Военные высшие учебные заведения Украины
Высшие учебные заведения Луганска
Авиационные учебные заведения Украины
Авиационные училища
Луганское высшее военное авиационное училище штурманов